Eleonora Giorgi peut désigner :
 Eleonora Giorgi (1882-1945), religieuse italienne, supérieure de son ordre, vénérable catholique ;
 Eleonora Giorgi (née en 1953), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma italienne ;
 Eleonora Giorgi (née en 1989), athlète italienne, spécialiste de la marche.